Куровичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Куровичи — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Украина 
 Куровичи — село в Золочевском районе Львовской области.